Орнаме́нтика (от  — украшение) — многозначный термин,

 Орнаментика в широком смысле — искусство или способ орнаментирования (украшения).
 Орнаментика в изобразительном искусстве — характер орнамента и совокупность орнаментальных элементов в стиле или произведении изобразительного искусства.
 Орнаментика в музыке — способы украшения основной мелодии музыкального произведения и учение о способах украшения мелодии.